Pasar Ipuh (Ulu Barumun), een plaats in Indonesië
Pasar Ipuh (Ipuh), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing